Автоматическая винтовка QBZ-191 (     ) — китайская штурмовая винтовка под промежуточный патрон 5,8×42 мм, разработанная и производимая компанией Norinco в качестве служебной винтовки нового поколения для Народно-освободительной армии (НОАК) и Народной вооруженной полиции (НВПК). Обозначение винтовки «QBZ» расшифровывается как «лёгкая (Qing Wŭqì) — винтовка (Buqiāng) — автоматическая (Zìdòng)».

Новая винтовка была официально представлена на военном параде в честь 70-летия Национального дня 1 октября 2019 г.  на вооружении военнослужащих Сухопутных войск НОАК и Народной вооруженной полиции.

История 

Китайские военные инициировали разработку винтовок обычной компоновки в 2014 году, при этом несколько производителей участвовали в процессе разработки и подачи заявок. В 2016 и 2017 годах в сеть просочились различные фотографии прототипов новой оружейной платформы.

Винтовка QBZ-191 была разработана 208-м исследовательским институтом Norinco, который также разработал штурмовую винтовку QBZ-95. По словам директора 208-го Научно-исследовательского института, QBZ-191 является частью новой «Интегрированной солдатской боевой системы» (单兵综合作战系统), целью которой является полнуя реформация пехотного вооружения НОАК.

QBZ-191 был впервые представлен на китайском национальном параде 2019 года и должен постепенно заменить семейство винтовок QBZ-95 на военной службе НОАК. QBZ-191 имеет несколько улучшений, направленных на решение неудовлетворительных проблем, таких как эргономика платформы QBZ-95 .

Конструкция 
По сравнению с QBZ-95, QBZ-191 использует традиционную компоновку со значительно улучшенной эргономикой, удобством использования обеими руками и большей надежностью в различных условиях.  Платформа отличается различной длиной ствола и конфигурациями цевья . Укороченную версию автомата несли экипажи транспортных средств во время парада 2019 года. 

Винтовка QBZ-191 оснащена планкой Пикатинни во всю длину сверху и в стандартной комплектации поставляется с новой призматической дневной оптикой с 3-кратным увеличением — QMK152 и QMK-171A, а также доступен тепловизионный прицел. Вариант DMR оснащен новым снайперским прицелом с переменным увеличением 3–8,6×  под названием QMK-191,  и также может быть оснащён цифровым прицелом ночного видения/тепловизором IR5118.  Винтовка также оснащена резервными прицельными приспособлениями, которые можно сложить, когда они не используются.  Основной корпус разделен на верхнюю и нижнюю части ствольной коробки, обе выполнены из алюминиевого сплава и соединены двумя штифтами, а цевье, пистолетная рукоятка и телескопический приклад изготовлены из полимерного материала . Цевье позволяет выборочно устанавливать небольшие секции планок Пикатинни через отверстия для винтов, что позволяет прикрепить различные аксессуары, такие как фонарик, ЛЦУ, передняя рукоятка и сошки . .   Рукоятка заряжания расположена с правой стороны, а кнопка спуска затвора - с левой, над углублением для вставки магазина с функцией «качать и запирать». Оружие использует принцип работы отвод пороховых газов с поворотным затвором . 

Винтовка имеет улучшенную эргономику, оснащена 4-позиционным регулируемым прикладом, двусторонним переводчиком режимов огня и удлиненной защёлкой магазина, расположенным перед спусковой скобой, для быстрой перезарядки и упрощения обращения с оружием в перчатках. Новый полимерный магазин имеет переработанную текстуру поверхности для лучшего захвата и прозрачное окно для проверки боеприпасов.  Оружейная платформа также может быть оснащена штыком и глушителем .  

По сообщениям китайских СМИ, винтовка QBZ-191 изготовлена под собственный китайский патрон калибра 5,8×42 мм с модернизированным боеприпасом DBP-191, который обладает улучшенными баллистическими характеристиками на средних и дальних дистанциях.   Винтовка была разработана в трех вариантах: стандартный вариант винтовки с  ствол, укороченный вариант с  стволом под названием QBZ-192,  и вариант длинноствольной марксманской винтовки под названием QBU-191.  Стандартный QBZ-191 имеет скорострельность в 750 выстрелов в минуту. Полностью автоматическая стрельба сохранена и в марксманской винтовке QBU-191, которую можно легко превратить в лёгкий пулемёт с барабанным магазином .

Варианты 
 QBZ-191
 Штурмовая винтовка с  стволом. 

 QBZ-192
 Карабин с  стволом.

 QBU-191
 Марксманская винтовка с эффективной дальностью стрельбы на 800 м,  оснащенный  длинным, тяжелым, вывешенным стволом, удлиненным цевьем, коробчатым магазином на 30 патронов и оптическим прицелом QMK-191 с переменным увеличением в 3–8,6×.  Селективный огонь в полностью автоматическом режиме сохранен на винтовке, что улучшает ее возможности подавления огня.

Операторы 
  
 Народно-освободительная армия Китая
 Народная вооружённая полиция Китая

Использованная литература 

Norinco
Ручные пулемёты
Карабины
Автоматы КНР